Сюе Ян (薛洋, Xuē Yáng) - один з антагоністів романа  Мосян Тунсю (кит. 墨香铜臭) «Магістр диявольського культу»(кит. 魔道 祖师, пиньинь. Mó Dào ZǔShī, також  укр. «Засновник темного шляху»).

Зовнішність і характер 
В романі авторка описує Сюе Яна як молодого красивого юнака з червоними очима і дитячим чарівним лицем. Коли він посміхається  можемо побачити невеликі ікла, що робило його образ трохи небезпечним, тонкі губи, що мали м'який червоний відтінок. Він був досить високим, а його очі були сповнені зневаги до інших. В маньхуа персонаж згадується з сірими очима.

Сюе Ян  близько сприймав до серця, що люди дивляться на нього з погордою. Він був надзвичайно обережний, оскільки  заперечував турботу про будь-кого, навіть  в останні хвилини свого життя йому було важко зізнатися,  що справді дорожив своїм покійними другом Сяо Сінченем. Також його можна описати як жорстоку, егоїстичну і запальну особистість.

Біографія 
Сюе Ян ще з молодості був широко відомий своєю неймовірною посмішкою, жорстокими методами вирішення проблем та зарозумілістю . Хоча в дитинстві він був дуже наївним, і чесним. також він став сиротою у дуже ранньому віці.

У свої 15 років, будучи вихідцем із Гуйчжоу (кит. трад. 貴州, спр. 贵州, піньїнь: Guìzhōu),  він прославився як вбивця клану Чан - невеликого і не надто відомого Ордену заклинателів.

Його запросив на навчання до себе орден Ланьлін Цзинь, як тільки стало відомо, що Сюе Ян здатний відтворити половину Тигриної Печатки. Там він потоваришував із Мен Яо(孟瑶, Mèng Yáo).

Донхва і дорама 
Персонаж згадується у таких сюжетах:
Роман: 30 розділ

Маньхуа: 61 розділ

Дорама: 3 серія

В донхва персонажа згадують протягом усіх 2 сезонів, але з'являється він лише у 3 серії 3 сезону. Сюе Ян постає перед іншими героями в образі Сяо Сінченя, свого загиблого друга, і шантажує Вей Усяня щоб він повернув йому те що антоганіст втратив, а саме - самого Сяо Сінченя.

В дорамі  у ролі Сюе Яна є відомий китайський актор Ван Хао Сюань. Вперше він з'являється в 3 серії , але лише на декілька хвилин, знайомимось ми з персонажом аж в 10 серії, де Сюе Яна впіймали на місці злочину.

В усіх адаптаціях доля персонажа склалася плачевно - гине від рук Лань Чжання. Перед смертю Сюе Ян тримає в своїй руці останню згадку про свого друга, цукерку - яку він завжди носив з собою, як пам'ять про ті чудові часи, коли він справді щасливим.

Цікаві факти 

 Сюе Ян нарізав яблука у формі кроликів.
 Сюе Ян дуже любить солодке, для нього цукерки - найкраща їжа на світі. У дитинстві у нього не було можливості ними насолодитися, як у звичайних дітей, мабуть, тому герой став так залежним від них у більш свідомому віці.
 Прізвище Сюе Яна, 薛, є верхньою половиною іншого символу, Ni (niè), що означає гріх або зло. Його ввічливе ім'я 成成美 (Xuē Chengmei) походить від прислів'я 成人美美 (chéng rén zhī mei), що означає "допомагати іншим робити добрі справи", і зазвичай використовується для опису поведінки джентльмена.

Цитати

Примітки 

Дорами
Персонажки аніме та манґи